Il doppio del torneo di tennis Macedonian Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eduardo Nicolas-Espin e German Puentes-Alcaniz che hanno battuto in finale Andrej Merinov e Andrej Stoljarov 7-5, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (Campioni)
 Jordi Mas-Rodriguez /  Marcos Roy-Girardi (primo turno)

 Matey Pampulov /  Milen Velev (primo turno)
 Igor Gaudi /  Carlos Martinez-Comet (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Macedonian Open 1998